Edsger Dijkstra (1930-2002) – informatico olandese
 Johan Dijkstra (1896-1978) – pittore e incisore olandese
 Leo Dijkstra (1945) – cabarettista olandese
 Lou Dijkstra (1909-1664) – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
 Marjolein Dijkstra (1967) – fisico olandese
 Mart Dijkstra (1990) – calciatore olandese
 Rineke Dijkstra (1959) – fotografa olandese
 Sjoukje Dijkstra (1942) – pattinatrice artistica su ghiaccio olandese
 Wieke Dijkstra (1984) – hockeista su prato olandese